Snoqualmie Pass (bergpas), een bergpas in de Amerikaanse staat Washington
 Snoqualmie Pass (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington

Zie ook 
 Snoqualmie (volk), een Noord-Amerikaanse indianenstam